Tshopo (provincie), Kongo-Kinshasa
Tshopo (rivier), Kongo-Kinshasa